Heining ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Heining (Passau), ehemalige Gemeinde in Niederbayern
 Heining (Laufen), ehemalige Gemeinde in Oberbayern

Heining ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Heining, deutscher Basketballspieler
 Rüdiger Heining, deutscher Entwicklungshelfer und Leiter der DEULA Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Heining-lès-Bouzonville, Gemeinde in Frankreich
 Heiningen
 Heininger